

Wydarzenia 

 15 lutego – grecki filozof Sokrates został skazany na karę śmierci poprzez wypicie trucizny.

Zmarli 
 Sokrates – filozof grecki (ur. 470 p.n.e.)
 Teodor z Kyreny – matematyk grecki (ur. 460 p.n.e.)
 Archelaos I Macedoński – król macedoński (ur. przed 432 p.n.e.)
 Filolaos z Tarentu – jeden z Pitagorejczyków (ur. około 470 p.n.e.; data sporna lub przybliżona)